Bajangol (mongolisch, burjatisch und russisch ) steht für:
 Verwaltungseinheiten und Orte in der Mongolei:
 Bajangol (Distrikt), Distrikt (Düüreg) von Ulaanbaatar
 Bajangol (Öwörchangai), Sum im Öwörchangai-Aimag
 Bajangol (Selenge), Sum im Selenge-Aimag
 Bajangol (Gobi-Altai), Siedlung und Sumverwaltungssitz im Gobi-Altai-Aimag

 Dörfer in der Republik Burjatien in Russland:
 Bajangol (Bargusinski), im Bargusinski rajon
 Bajangol (Sakamenski), im Sakamenski rajon